La acetoina deidrogenasi è un enzima appartenente alla classe delle ossidoreduttasi, che catalizza la seguente reazione:
acetoina + NAD+  diacetile + NADH + H+
Anche NADP+ può agire da accettore.

Bibliografia 

EC 1.1.1